Díez del Corral puede referirse a:
Luis Díez del Corral, jurista y politólogo español.
Jesús Díez del Corral, ajedrecista español.